Görög László (1903–1997) író 
 Görög László, aki a Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1979-ben szerzett oklevelet
 Görög László (1964) magyar színész